Tongaans voetbalelftal (mannen)
 Tongaans voetbalelftal (vrouwen)